Венгловский — фамилия; имеет женскую форму Венгловская.
 Венгловский, Виктор Фёдорович (1926—1994) — российский и советский тромбонист и музыкальный педагог, профессор Ленинградской консерватории.
 Венгловская, Ванда Сергеевна (род. 1950) — советская деятельница производства, ткачиха-новатор.
 Венгловский, Владислав Романович (1866—1915)  — русский офицер, георгиевский кавалер.